Пуусепп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пуусепп, Людвиг Мартынович (1875—1942) — российский и эстонский врач и учёный, основоположник нейрохирургии в России и Эстонии.
 Пуусепп, Эдгар Карлович (1911—1982) — эстонский и советский борец классического стиля, чемпион и призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата Европы.
 Пусэп, Эндель Карлович (1909—1996) — советский лётчик, полковник, Герой Советского Союза.